Ярмут ():

Место

Англия 

 Грейт-Ярмут — город в графстве Норфолк.
 Ярмут — город на острове Уайт.

Канада 

 Ярмут — город в Новой Шотландии.
 Ярмут — графство в Новой Шотландии.

Соединённые Штаты Америки 

 Ярмут — город в Массачусетсе.

Судно